Geckoella yakhuna är en ödleart, endemisk för Kalivila i norra Sri Lanka, som beskrevs av Deraniyagala 1945. Geckoella yakhuna ingår i släktet Geckoella, och familjen geckoödlor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Geckoödlor
yakhuna